Yair (voornaam), een jongensnaam
Aghu, een synoniem voor deze taal